Светлый Ключ — опустевший посёлок в Шенталинском районе Самарской области в составе сельского поселения Каменка.

География 
Находится на расстоянии примерно 19 километров по прямой на восток от районного центра станции Шентала.

Население 
Постоянное население составляло 6 человек (русские 66 %) в 2002 году, 0 в 2010 году.

Примечания 

Населённые пункты Шенталинского района
Исчезнувшие населённые пункты Самарской области